Žensku saveznu ligu, najviši rang nogometnog prvenstva Jugoslavije za žene za sezonu 1990./91. je osvojio Maksimir Melek Commerce iz Zagreba. 
Ovo je ujedno bila posljednja sezona prvenstva SFRJ.

Ženska savezna liga 

 Istra Sipograd odustala nakon prvog dijela natjecanja
 Maksimir Melek Commerce osvojio prvenstvo zbog boljih međusobnih dvoboja s Mašincem
 u slučaju neriješenog rezultata su izvođeni jedanaesterci, čiji bi pobjednik dobio bod, a poraženi bi ostao bez bodova
 prvenstvo je igrano od 9. rujna 1990. do 16. lipnja 1991.
 najbolji strijelac
 17 golova: Nada Tadić (Sloga)

Poveznice 
 Jugoslavensko nogometno prvenstvo za žene

Izvori 
 issuu.com, Almanah YU fudbal 90.-91, Tempo - NIP Politika, Beograd, 1991., stranice 105-106, pristupljeno 9. siječnja 2017.
 

ž-p-1990-91
žene